Scleracis är ett släkte av koralldjur. Scleracis ingår i familjen Plexauridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Scleracis